Список пресмыкающихся, занесённых в Красную книгу Волгоградской области включает 6 видов. В первом издании красной книги Волгоградской области в него было включено 4 вида.

Красная книга 
В первое издание Красной книги вошли лишь 4 вида пресмыкающихся: каспийский и желтобрюхий полозы, гадюка Никольского и круглоголовка-вертихвостка.

Список мониторинга 
Три вида земноводных и три вида пресмыкающихся включены в перечень животных, являющихся объектами мониторинга на территории Волгоградской области:

 Земноводные — Amphibia
 Тритон обыкновенный — Lissotriron vulgaris (Linnaeus, 1758)
 Серая жаба — Bufo bufo Linnaeus, 1758
 Остромордая лягушка — Rana arvalis Nilsson, 1842

 Пресмыкающиеся — Reptilia
 Веретеница ломкая — Anguis fragilis Linnaeus, 1758
 Узорчатый полоз — Elaphe dione (Pallas, 1773)
 Степная гадюка — Vipera renardi (Christoph, 1861)

Примечания

Литература 
 

Списки видов, занесённых в Красную книгу Волгоградской области
Фауна Волгоградской области